Крусеро де Бељависта има више значења:

 Крусеро де Бељависта (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Крусеро де Бељависта (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику